Футболист года в Молдавии — ежегодная награда Молдавской федерации футбола, присуждаемая лучшему футболисту Молдавии по итогам года.

Футболисты года

Тренер года

См.также 
Футбол в Молдавии

Примечания 

Футбол в Молдавии
Футбольные награды